София 2008 (M-Tel Masters) — 4-й международный шахматный турнир, проходивший в Софии с 8 по 18 мая.

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2737)
 Главный судья: Joaquin Espejo (Испания)
 Судьи: Faik Gasanov (Азербайджан), Панайотис Николопулос (Panaqiotis Nikolopoulos) (Греция).

Участники турнира

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 M-Tel Masters 2008
 M-Tel 2008 Masters — ChessPro

София (шахматный турнир)
Май 2008 года
2008 год в шахматах